Елена Кордюкова (род. 17 февраля 1979 года) — жительница Асбеста, которая была осуждена за убийство двух своих детей. Её дело вызвало неоднозначную реакцию в обществе.

Биография 
Елена Кордюкова подозревалась в том, что в течение короткого времени отравила трёх своих детей, а ранее таким же образом убила собственную мать. Все дети Кордюковой рождались с генетическими отклонениями, и по версии следствия, Кордюкова убила своих детей, чтобы не возиться с ними.

Расследование в отношении Елены Кордюковой вызвало большой резонанс. Делу Кордюковой, начиная с 2015 года, было посвящено множество публикаций и телерепортажей. Уже на стадии предварительного следствия, многие знакомые Кордюковой открыто выражали сомнения в её виновности (хотя факт того, что семья неблагополучная, не отрицался). Супруг Кордюковой, Андрей, всячески отрицал виновность своей жены и обвинял следствие в давлении.

Кордюкова была обвинена в убийстве двух своих детей (обвинение в убийстве третьего ребёнка и матери не предъявлялись из-за отсутствия улик). В декабре 2017 года Елена Кордюкова была приговорена к 18,5 годам лишения свободы (прокурор просил 20 лет).

Примечания

Ссылки 
 Зачем Елена Кордюкова травила своих детей
 Свердловчанку, которая отравила сына крысиным ядом, посадили за решётку на 2 месяца

Убийцы России
Женщины-детоубийцы
Персоналии:Асбест
Преступники Свердловской области